Il y eut plusieurs personnages de l'histoire de France qui s'appelèrent ainsi :
 Édouard de Fitz-James (1716-1758), fils du maréchal de Berwick ; 
 Édouard de Fitz-James (1776-1838), son neveu, fils de Jacques Charles de Fitz-James ;
 Édouard Antoine Sidoine de Fitz-James (1828-1906),  de Fitz-James (petit-fils du précédent).

Article connexe 
 Maison de Fitz-James

Homonymie de personnes